Дэ́вид Лэнг:
 Лэнг, Дэвид (род. 1957) — американский композитор, педагог.
 Лэнг, Дэвид (1838—1917) — американский землемер, офицер армии Конфедерации.
 Лэнг, Дэвид (1924—1991) — британский учёный, кавказовед.